Supf ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Supf (1895–1970), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP), MdB
 Karl Supf (1855–1915), deutscher Unternehmer
 Peter Supf (1886–1961), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Carl Ludwig Supf (1803–1882), Politiker Freie Stadt Frankfurt